Die Saison 1986/87 der 2. Eishockey-Bundesliga war die 14. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyspielklasse. Am Saisonende stieg der Meister der 2. Bundesliga Nord, der BSC Preussen, in die Bundesliga auf, während der Süd-Meister EHC Freiburg in der Relegationsrunde scheiterte. Den frei gewordenen Startplatz in der zweiten Liga nahm der Bundesliga-Absteiger SC Riessersee ein.

Neben den sportlichen Absteigern EA Kempten, ERC Sonthofen und EHC Klostersee, musste sich auch der Augsburger EV und VERE Selb nach Konkurs sowie der ESV Schalker Haie und der Hamburger SV aus der 2. Bundesliga zurückziehen.

Modus 
Wie in der Vorsaison wurde die Liga zweigleisig ausgetragen, wobei beide Staffeln mit jeweils zehn Mannschaften starteten. Zunächst wurde eine Vorrunde in Form einer Doppelrunde ausgespielt, sodass jeder Verein jeweils zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele gegen die übrigen Mannschaften seiner Gruppe bestritt. Anschließend nahmen die besten vier Teams beider Gruppen an der Relegationsrunde zur Bundesliga teil, während die restlichen Mannschaften in den Relegationsrunden im Norden und im Süden um ihren Startplatz in der Liga spielen mussten. Die Runde wurde dabei im Norden in einer, im Süden in zwei Gruppen ausgetragen.

2. Bundesliga Nord

Vorrunde

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (N) = Neuling
Erläuterungen:       = Relegationsrunde zur Bundesliga,       = Relegationsrunde zur 2. Bundesliga,       = Rückzug.

Topscorer 

 DK = Deutsch-Kanadier; (V) = Verteidiger

Qualifikation Nord

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = im nächsten Jahr 2. Bundesliga,       = im nächsten Jahr Oberliga.

Topscorer

2. Bundesliga Süd

Vorrunde

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen, (A) = Absteiger aus der Bundesliga
Erläuterungen:       = Relegationsrunde zur Bundesliga,       = Relegationsrunde zur 2. Bundesliga.

Topscorer 

 DK = Deutsch-Kanadier; (V) = Verteidiger

Qualifikation Süd

Gruppe A

Gruppe B 

 Entscheidungsspiele der Gruppen-Dritten: ERC Sonthofen – Heilbronner EC 7:4 / 2:5 n. V., 0:1 n. P.
 Die Entscheidungsspiele der Gruppen-Vierten gewann München gegen Nürnberg

Topscorer – Gruppe A

Topscorer – Gruppe B

Weblinks 
 

Eishockeysaison 1986/87